La stagione 2016 dell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship è stata la prima edizione del campionato organizzato dalla ADAC. È iniziata il 16 aprile a Oschersleben ed è terminata il 2 ottobre all'Hockenheimring.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti junior

Classifica scuderie

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2016